{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Премьер-лига
|-
|align = "center" | 18 августа — 27 ноября 2011
|-
| Статус — нерейтинговый
|-
| Призовой фонд — £ 210 000
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — 139 Нил Робертсон
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2010 — Ронни О'Салливан
|-
| Чемпион 2011 — Ронни О'Салливан
|-
| Финалист — Дин Цзюньхуэй
|}

PartyCasino.com Премьер-лига 2011 — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, который прошел с 18 августа по 27 ноября 2011 года. Победителем в десятый раз стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Дин Цзюньхуэя со счётом 7:1.

 Участники 

В состав участников Премьер-лиги 2011 вошёл предыдущий чемпион турнира, победитель отборочного соревнования Championship League и 8 других игроков, которые становились победителями наиболее важных турниров сезона 2010/11. Посев участников осуществляется в соответствии с их положением в официальном рейтинге на начало сезона 2011/12, исключение — действующий победитель турнира, которому автоматически присваивается 1-й номер.

 Формат 

Формат Премьер-лиги 2011 года значительно изменился по сравнению с предыдущими розыгрышами, однако все изменения в формате самой игры относятся только к групповому этапу и не касаются плей-офф.

В Премьер-лиге 2011 участвуют её предыдущий победитель, победитель отборочного соревнования Championship League и восемь других игроков, показавших наилучшие результаты в предыдущем сезоне. Турнир начинается с группового этапа, каждый игровой день которого состоит из «мини-турнира», стартующего с полуфинала. В групповой стадии все матчи играются до 3-х побед, а за каждый выигранный фрейм игрок получает 1 очко. Затем четверо лучших (набравших наибольшее количество очков) игроков по итогам группового этапа проходят в плей-офф (1/2 финала). Полуфиналы играются до 5 побед, финал — до 7.

Также было изменено правило временного ограничения на удар. В матчах групповой стадии в первых четырёх фреймах на каждый удар должно быть потрачено не более 20 секунд. Если после 4-х фреймов счёт становится равным, то последний фрейм играется по правилам Shoot Out — продолжительность партии не более 10 минут, в первые 5 контроль времени удара равен 20 секундам, затем — 15; после каждого удара хотя бы один из шаров должен коснуться минимум одного борта, либо быть забит согласно стандартным правилам. Изменено и правило «мисса» (оно касается не только последнего фрейма) — игроку даётся только три попытки, чтобы сделать правильный удар, в противном случае удар переходит к сопернику и он при этом может поставить биток в любую точку стола. 

 Призовой фонд 

 Победитель: 60 000 £
 Финалист: 30 000 £
 Полуфиналисты: 20 000 £
 5-е место в группе: 17 500 £
 6-е место в группе: 15 000 £
 7-е место в группе: 12 500 £

 8-е место в группе: 10 000 £
 9-е место в группе: 8 000 £
 10-е место в группе: 6 000 £
 Высший брейк игрового дня: 1 000 £
 Максимальный брейк: 25 000 £
 Общий призовой фонд: 210 000 £

 Результаты 
 Групповой этап 
18 августа — Скегнесс.Полуфиналы:

  Джон Хиггинс (3) 3:0 Джимми Уайт (10)  
  Нил Робертсон (5) 0:3 Мэттью Стивенс (9)  
Финал:
  Джон Хиггинс (3) 0:3 Мэттью Стивенс (9) 

1 сентября — Гилфорд.

Полуфиналы:

  Джимми Уайт (10) 0:3 Марк Уильямс (2)  
  Ронни О'Салливан (1) 2:3 Шон Мёрфи (7)  Финал:
  Марк Уильямс (2) 3:1 Шон Мёрфи (7) 

22 сентября — Мазервелл.

Полуфиналы:

  Джон Хиггинс (3) 0:3 Нил Робертсон (5)  
  Дин Цзюньхуэй (4) 3:2 Шон Мёрфи (7)  Финал:
  Дин Цзюньхуэй (4) 1:3 Нил Робертсон (5) 

29 сентября — Донкастер.

Полуфиналы:

  Ронни О'Салливан (1) 3:0 Мэттью Стивенс (9)  
  Дин Цзюньхуэй (4) 0:3 Алистер Картер (6)  Финал:
  Ронни О'Салливан (1) 3:1 Алистер Картер (6) 

6 октября — Уэстон-сьюпер-Мэр.

Полуфиналы:

  Марк Уильямс (2) 1:3 Джадд Трамп (8)  
  Джон Хиггинс (3) 2:3 Мэттью Стивенс (9)  Финал:
 Джадд Трамп (8)  3:0 Мэттью Стивенс (9) 

13 октября — Сток-он-Трент.

Полуфиналы:

  Марк Уильямс (2) 2:3 Алистер Картер (6)  
  Джимми Уайт (10) 2:3 Дин Цзюньхуэй (4)  Финал:
 Дин Цзюньхуэй (4)  3:1 Алистер Картер (6) 

20 октября — Эксетер.

Полуфиналы:

  Алистер Картер (6) 1:3 Джадд Трамп (8)  
  Шон Мёрфи (7) 1:3 Нил Робертсон (5)  Финал:
  Джадд Трамп (8) 3:1 Нил Робертсон (5) 

3 ноября — Саутгемптон.

Полуфиналы:

  Ронни О'Салливан (1) 3:2 Джадд Трамп (8)  
  Нил Робертсон (5) 2:3 Дин Цзюньхуэй (4)  
''Финал:
  Ронни О'Салливан (1) 1:3 Дин Цзюньхуэй (4) 

10 ноября — Банбери.Полуфиналы:

  Джон Хиггинс (3) 3:1 Алистер Картер (6)  
  Марк Уильямс (2) 3:0 Мэттью Стивенс (9)  
Финал:
  Джон Хиггинс 3:1 Марк Уильямс (2) 

17 ноября — Гримсби.Полуфиналы:

  Джадд Трамп (8) 1:3 Шон Мёрфи (7)  
  Ронни О'Салливан (1) 3:0 Джимми Уайт (10)  Финал:
  Шон Мёрфи (7) 1:3 Ронни О'Салливан (1)

Таблица

Плей-офф 

26-27 ноября — Potters Leisure Resort, Хоптон-он-Си, Норфолк.

Квалификация 

Квалификацией к турниру стала Championship League, победитель которой получает путёвку в Премьер-лигу. В этом сезоне таковым оказался Мэттью Стивенс.

Сенчури-брейки 

 140, 109 Нил Робертсон
 139, 111 Джадд Трамп
 139 Дин Цзюньхуэй
 125, 105, 101 Джон Хиггинс
 122, 115, 100 Шон Мёрфи
 115, 105, 105, 101 Марк Уильямс
 109, 103, 100 Ронни О'Салливан
 104 Мэттью Стивенс

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация о турнире на World Snooker  

Премьер-лига (снукер)
2011 год в снукере